Мужилов () — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1504 человека. Занимает площадь 35,940 км². Почтовый индекс — 48011. Телефонный код — 3542.

Местный совет 
48011, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Мужилів

Ссылки 
 Мужилов на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района